Yasser Radwan (Dakahlia, 22 de abril de 1972) é um ex-futebolista profissional egípcio que atuava como defensor.

Carreira 
Yasser Radwan se profissionalizou no Baladeyet Al-Mahalla.

Seleção 
Yasser Radwan integrou a Seleção Egípcia de Futebol na Copa das Confederações de 1999, no México.

Títulos 
 Egito
Copa das Nações Africanas: 1998

Naturais de Dacalia
Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002